Сен-Викту́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бор-лез-Орг. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19247.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 55 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 179 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 100 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 72 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 79,8 %). Из 72 активных работали 69 человек (38 мужчин и 31 женщина), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 28 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез